Painkiller может означать:
 Painkiller — альбом хэви-метал-группы Krokus (1976)
 Painkiller — альбом хэви-метал-группы Judas Priest (1990).
 Painkiller — первая композиция и сингл из одноименного альбома Judas  Priest.
 Painkiller — грайнд-джазовая группа, основанная Джоном Зорном, Миком Харрисом и Биллом Ласвеллом в 1991 г.
 Painkiller — сингл Pendulum и Freestylers.
 Painkiller — би-сайд (инструментальный трек) сингла «Barrel of a Gun» группы Depeche Mode; расширенная версия скрытого инструментального трека «Junior Painkiller» с альбома Ultra.
 Painkiller — китайский метал-журнал.
 Painkiller — серия компьютерных игр в жанре шутер от первого лица.
 Painkiller — компьютерная игра в жанре шутер от первого лица (2004)